Překážka je obecné pojmenování pro cokoliv, co překáží něčemu jinému, může také označovat:

 barikáda – objekt zabraňující průjezdu nebo usměrňující provoz požadovaným směrem
 překážkový systém československého opevnění – objekty, které měly zabraňovat nebo zpomalovat postup nepřítele
 překážka v práci

ve sportu 
 překážkový dostih
 dostih přes proutěné překážky
 překážka (agility) – překážky v agility
 překážkový běh
 běh na 60 metrů překážek
 běh na 110 metrů překážek
 běh na 3000 metrů překážek
 překážka (skateboarding) – ve skateboardingu objekt, po kterém se dá jezdit, grindovat nebo slidovat

Objekty podobné:
 zátaras – umělá překážka k zabránění vstupu nebo vjezdu, může jít i o přírodní jev, například ledový zátaras
 zábrana (rozcestník) – překážka zamezující proniknutí nežádoucích předmětů, médií (např. sněhová zábrana), zvířat nebo neúmyslnému vstupu osob.

Externí odkazy